Adolf Januszkiewicz (1803-1857) – polski poeta
 Aleksander Januszkiewicz (1872-1955) – polski lekarz
 Eustachy Januszkiewicz (1805-1874) – polski pisarz
 Marcin Januszkiewicz (1987–) – polski aktor
 Nikołaj Januszkiewicz (1868-1918) – rosyjski generał